Натуральне число 22
 22 рік до нашої ери
 22 рік нашої ери
 22 століття до нашої ери
 22 століття нашої ери